Серо Лумбре има више значења:

 Серо Лумбре (Сан Мигел Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Лумбре (Санта Катарина Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику